Alexandre Bruel (1841-1920), archiviste et historien français ;
 Christophe Bruel (1974-), apnéiste français ;
 Georges Bruel (1871-1945), géographe et administrateur colonial français ;
 André Bruel (1894-1978), éditeur, relieur, bibliophile, écrivain et poète français ;
 Gilberte Bruel (1905-2004), résistante et femme politique française ;
 Nicole de Buron-Bruel (1929-2019), écrivaine française ;
 Christian Bruel (1948-), auteur et éditeur français de littérature de jeunesse ;
 Jacques Yves Bruel (1948-2010), sculpteur français ;
 François Bruel (1959-), réalisateur, illustrateur et auteur français de jeux de société ;
 Patrick Bruel (1959-), chanteur et acteur français ;
 Kaya Brüel (1972-), chanteuse et actrice danoise.

Titres 

 Bruel (1994), album studio de Patrick Bruel.